Guernsey – isola del Canale della Manica
 Baliato di Guernsey – unità politico-amministrativa che include l'isola di Guernsey, l'isola di Sark, l'isola di Alderney ed Herm
 Stati Uniti d'America
 Guernsey – comunità non incorporata della contea di Kings, California
 Guernsey – città della contea di Poweshiek, Iowa
 Guernsey – città della contea di Platte, Wyoming